Jorge Mijailovich de Rusia puede referirse a los siguientes grandes duques:

 Jorge Mijailovich de Rusia (1863-1919), general ruso, nieto del zar Nicolás I.
 Jorge Mijailovich de Rusia (1981), pretendiente al trono ruso, 5º nieto del zar Alejandro I.